Boali kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Boali (ort i Centralafrikanska republiken), Ombella-Mpoko, 
 Boali Sub-Prefecture, subprefektur, Ombella-Mpoko, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar